Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам — перечень поединков, в которых определялась лучшая шахматистка планеты.

Первые женские международные соревнования состоялись в конце XIX — начале XX веков. Официально звание чемпионки мира было учреждено в 1927 по инициативе ФИДЕ, которая, в отличие от мужских соревнований на первенство мира, стала сразу проводить чемпионат мира под своей эгидой.

Турниры на первенство мира, проводившиеся ФИДЕ в 1927—1939 с целью выявления чемпионки мира, устраивались одновременно с конгрессами ФИДЕ и «турнирами наций». Всего в довоенный период проведено 7 турниров; все выиграла В. Менчик (+78 −1 =4).

Наибольшее число участниц (26) выступало в 1937, наименьшее (5) — в 1930 и 1931.
Наибольшее число стран (17) было представлено в 1939, наименьшее (5) — в 1930 и 1931. Согласно решению ФИДЕ в турниры 1930 и 1931 допускалось от одной страны только по одной шахматистке; впоследствии это решение было отменено. Советские шахматистки в турнирах (1927—1939) не участвовали, поскольку СССР не являлся членом ФИДЕ. Несмотря на слабую организацию, отсутствие внимания со стороны общественности, турниры сыграли важную роль в становлении и пропаганде женских шахмат в мире.

Также был проведён в Земмеринге в 1937 году матч на первенство мира между В. Менчик и С. Граф, который закончился убедительной победой Менчик.

После гибели В. Менчик (1944) ФИДЕ организовала в Москве (1949/1950) специальный турнир с целью выявления новой чемпионки мира, который выиграла Л. Руденко.

С того времени и до середины 1990-х действовала стройная система женских соревнований на первенство мира: проводились зональные (с 1951) и межзональные (с 1971) турниры ФИДЕ, турниры (с 1971 матчи) претенденток; чемпионка мира была обязана 1 раз в 3 года (в 1985—1986 и в 1987—1988 — 1 раз в 2 года) отстаивать своё звание.

В 1953—1988 состоялось 13 матчей и один матч-турнир (1956; победитель — О. Рубцова) на первенство мира. Матчи игрались на большинство очков из 16 партий (в 1953 — на большинство очков из 14 партий). При ничейном счёте (8 : 8) чемпионка мира сохраняла своё звание; так случилось в матче М. Чибурданидзе — Н. Александрия (1981). Матч-реванш был не предусмотрен, в 1958 право на матч-реванш было предоставлено в виде исключения Е. Быковой. Все матчи (с 1953) проводились в СССР, кроме 1986 (1-я половина матча состоялась в Болгарии). Участницами матчей были только советские шахматистки. В 10 матчах чемпионки мира сохраняли своё звание, в 3 — победу одерживали претендентки. В 3 матчах сыграны все 16 партий, в остальных борьба завершилась досрочно. Наименьшее число партий (11) сыграно в матче Н. Гаприндашвили — Е. Быкова (1962).

Трижды (1965, 1969, 1972) претенденткой на звание чемпионки мира удавалось стать А. Кушнир, дважды (1975, 1981) — Н. Александрии.

Матчи проводились в 9 городах: в Москве (4 раза, с учётом матч-турнира 1956), Тбилиси (3), Пицунде, Риге, Боржоми (по 2), Ленинграде, Волгограде, Софии, Телави (по 1).

Официальные матчи и турниры

Литература

Примечания

См. также 
 Чемпионки мира по шахматам
 Чемпионы мира по шахматам
 Матчи за звание чемпиона мира по шахматам